Парово́зний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 У місті Житомир:
 1-й Паровозний провулок;
 2-й Паровозний провулок.
 Паровозний провулок — провулок у місті Київ.
 Паровозний провулок — провулок у місті Херсон.

Провулки